Genuine est un mot anglais (adjectif) dont le sens est proche des termes français authentique, de bon aloi.

Informatique 
 Microsoft : Windows Genuine Advantage (WGA) et Office Genuine Advantage (OGA)
 Identifiant de processeur (CPU)
GenuineIntel d'Intel : depuis le 80486 jusqu'au Pentium 4
 GenuineTMx86 de Transmeta
  CPU Identification
 Genuine Fractals est un plugin de photoshop

Religion
 Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece : voir Orthodoxes vieux-calendaristes

Musique
 Un album de Stacie Orrico
 Une chanson de Mae Moore
 Genuine American Monster : un album de Raymond Watts

Cinéma
 Genuine, film réalisé par Robert Wiene (1920)